Miasta w USA:
 Monson – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Tulare
 Monson – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Piscataquis
 Monson – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampden
Gminy w USA:
 Monson (ang. Monson Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Piscataquis
 Monson (ang. Monson Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampden
 Monson (ang. Monson Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Traverse